Braun kan som auktorsförkortning betyda:

 Annette Frances Braun (1884–1978) amerikansk entomolog (A.F. Braun)
 Alexander Karl Heinrich Braun (1805-1877) tysk botaniker
 Carl Friedrich Wilhelm Braun (1800-1864) tysk botaniker och mykolog
 Emma Lucy Braun (1889–1971) amerikansk botaniker
 Ernst-Ludwig Braun (1903–1990) tysk entomolog (Braun)
 Gottlieb Braun (1821-1882) tysk botaniker
 Janet K. Braun amerikansk mammalog
 Pierre Josef Braun (1959- ) botaniker
 Rudolf Braun tysk araknolog
 Uwe Braun (1953- ) tysk mykolog

Robotskapade auktorsförkortningar